Seznam divizij z zaporedno številko 87.

Seznam 
 Pehotne
 87. pehotna divizija (ZDA)
 87. pehotna divizija (Wehrmacht)

Glej tudi